Tchkalovskaïa, station du métro d'Iekaterinbourg.
 Tchkalovskaïa, station du métro de Moscou.
 , station du métro de Nijni Novgorod.
 Tchkalovskaïa, station du métro de Saint-Pétersbourg.